Artificial Intelligence – album di John Cale del 1985
 Artificial Intelligence – serie di album della Warp Records
 Artificial Intelligence – primo album della serie Artificial Intelligence del 1992